Коллеви́ль () — название нескольких коммун во Франции:

 Коллевиль (Приморская Сена) — в департаменте Приморская Сена.
 Коллевиль-Монтгомери — в департаменте Кальвадос.
 Коллевиль-сюр-Мер — в департаменте Кальвадос.